Бараи́тский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в Новосёловском районе Красноярского края. Административный центр — село Бараит.

География 
Бараитский сельсовет находится северо-западнее районного центра. Удалённость административного центра сельсовета — села Бараит от районного центра — села Новосёлово составляет 44 км.

История 
Бараитский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2005 году.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 283 мужчины и 315 женщин из 598 чел.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Бараитский сельсовет на портале правовой информации Минюста РФ

Муниципальные образования Новосёловского района
Сельские поселения Красноярского края